Travestilidade, uma identidade de gênero da América do Sul;
 Papel-travesti, um papel teatral, cujo personagem é representado ou performado por alguém de sexo oposto;
 Transvestismo, o ato ou desejo de travestir-se, vestir-se com as roupas e acessórios de um membro do outro gênero, dissimilar ao seu;
 Travestismo fetichista, um tipo de fetichismo sexual que consiste no prazer sexual em vestir roupas típicos do sexo oposto, assimilando-se a cross-dressing, crossplay e cross-dreaming
 Transvestismo de duplo papel, ou transvestismo bivalente, um transtorno de identidade de gênero em que há sofrimento durante ou após usar vestimentas e exercer comportamentos típicos do sexo oposto ou de um gênero diferente

Desambiguação